Johan Forsander (né le  à Jönköping, Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il est choisi en 1996 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Red Wings de Détroit en , en . Il joue depuis 2007 à Grenoble en Ligue Magnus.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996|| HV71 Jonkoping|| Elitserien|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1996-1997|| HV71 Jonkoping|| Elitserien|| 44|| 3|| 2|| 5|| 6|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| HV71 Jonkoping|| Elitserien|| 46|| 3|| 2|| 5|| 12|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HV71 Jonkoping|| Elitserien|| 48|| 5|| 4|| 9|| 6|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1999-2000|| HV71 Jonkoping|| Elitserien|| 48|| 9|| 9|| 18|| 6|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 48|| 5|| 6|| 11|| 16|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2002-2003|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 41|| 1|| 2|| 3|| 49|| 10|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2003-2004|| AIK IF|| Allsvenskan|| 40|| 11|| 21|| 32|| 42|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Morzine-Avoriaz|| Ligue Magnus|| 27|| 19|| 26|| 45|| 28|| 4|| 3|| 2|| 5|| 18
|-
| 2005-2006||| Morzine-Avoriaz|| Ligue Magnus|| 26|| 16|| 19|| 35|| 72|| || || || || 
|-
| 2006-2007||EV Duisburg|| DEL|| 47|| 9|| 12|| 21|| 48|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2007-2008|| Grenoble|| Ligue Magnus|| 20|| 6|| 15|| 21|| 30|| || || || || 
|- 
| 2008-2009||Grenoble|| Ligue Magnus|| 23|| 10|| 15|| 25|| 49|| 11|| 5|| 5|| 10|| 12
|-
| rowspan=2|2009-2010|| HC Dalen|| Division 2|| 3|| 1|| 3|| 4|| || || || || || 
|-
| Tingsryds AIF||Division 1|| 26|| 4|| 12|| 16|| 8|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| HC Dalen || Division 2|| 13|| 5|| 8|| 4|| || || || || ||

Références

Lien externe 
 Interview de Johan Forsander sur HockeyHebdo.com

Naissance en avril 1978
Naissance à Jönköping
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du HV 71
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur de l'AIK IF
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Joueur du EV Duisburg
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Tingsryds AIF
Attaquant de hockey sur glace